Вильгельм Кеттелер:
 Кеттелер, Вильгельм фон (1906—1938) — германский дипломат
 Кеттелер, Вильгельм Эммануил фон (1811—1877) — немецкий богослов и политик